Nürnberger Versicherungscup 2013 — это дебютный розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нюрнберге, Германия, с 10 по 16 июня 2013 года.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде стала Елена Янкович (тогдашняя 18-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Симона Халеп с четвёртой попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Андреа Петкович впервые за 21 месяц сыграла в финале турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ралука Олару впервые за 27 месяцев побеждает на турнире ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Nürnberger Versicherungscup

 WTA Тур 2013

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Германия
Теннис
Июнь 2013 года
2013